Рисовая водка — многозначный термин:

 Рисовая водка — неправильное название японского алкогольного напитка саке; чаще всего используется, как просторечное
 Сури (кор. 수우리) — корейская рисовая водка

См. также 

 Рисовое вино

Рисовые напитки
Алкогольные напитки